Sekretne życie Waltera Mitty (opowiadanie)
 Sekretne życie Waltera Mitty (film 1947)
 Sekretne życie Waltera Mitty (film 2013)